Sucre Fútbol Club puede referirse a uno o más equipos de fútbol:

 Sucre Fútbol Club (Colombia)
 Sucre Fútbol Club (Venezuela)
 Club Mariscal Sucre de Deportes